Со́фья (Со́ня) Семёновна Мармела́дова — персонаж романа Фёдора Достоевского «Преступление и наказание». На страницах романа появляется впервые в рассказе Мармеладова при знакомстве с Раскольниковым в распивочной.

Жизнь Сони 
Дочь Семёна Захаровича Мармеладова, титулярного советника, спившегося бывшего чиновника, падчерица Катерины Ивановны Мармеладовой, сводная сестра Полины, Коли и Лидочки-Лёни.

Соню и Раскольникова объединяет то, что оба они, руководствуясь разными мотивами, преступили евангельские заповеди. Она вынуждена заняться проституцией, поскольку иных способов добыть средства к существованию её семья не находит. Встретив Родиона Раскольникова, находит в нём родственную душу и, когда его приговорили к каторге, добровольно едет, подобно жёнам декабристов, в Сибирь вслед за ним.

Верующая.

Портрет Сони даётся в следующих сценах:
 в сцене смерти Мармеладова,
 в сцене, изображающей её появление у Раскольникова, когда у него находились мать Пульхерия Александровна, сестра Авдотья Романовна, бывший студент и приятель Раскольникова Разумихин, приятель Разумихина доктор Зосимов,
 в сцене чтения Евангелия (глазами Раскольникова).

В кинематографе 
 1935 — «» — роль Сони сыграла Мэриан Марш
 1969 — «Преступление и наказание» — роль Сони сыграла Татьяна Бедова
 2007 — «Преступление и наказание» — роль Сони сыграла Полина Филоненко

См. также 
 Родион Раскольников
 Манон Леско

Литература 
 
 

Персонажи Фёдора Достоевского
Вымышленные проститутки
Преступление и наказание